Amonit může být: 
 ammonit (trhavina) – zkratka, tech. bezpečnostní trhavina z dusičnanu amonného (ledku) s výbušnými aromatickými nitrolátkami, užívaná v průmyslové trhací technice
 amoniti – vymřelí hlavonožci s charakteristickou vápnitou schránkou spirálně stočenou, žijící v mladších prvohorách a v druhohorách